Ла-Романа (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 43,3 км². Население — 2 602 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Romana
 Índice estadístico municipal de La Romana
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 La Romana en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 El Portal Romanero

Муниципалитеты Аликанте